Reilly Opelka era il detentore del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione.

In finale Hubert Hurkacz ha sconfitto Sebastian Korda con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Cristian Garín (secondo turno)
  John Isner (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Hubert Hurkacz (campione)

  Tommy Paul (secondo turno)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Pablo Andújar (primo turno)
  Frances Tiafoe (quarti di finale)

Wildcard 

  Juan Cruz Aragone (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

  Noah Rubin (primo turno)

Qualificati 

  Christian Harrison (semifinale)
  Kevin King (primo turno)

  Roberto Quiroz (quarti di finale)
  Donald Young (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2021